Кубок Португалії з футболу 2019–2020 — 80-й розіграш кубкового футбольного турніру в Португалії. Титул здобув Порту.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 жовтня 2019

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 листопада 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 листопада 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 листопада 2019

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 грудня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 грудня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 грудня 2019

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|14 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 січня 2020

|}

1/2 фіналу 

|colspan="6" style="background-color:#97DEFF"|4/11 лютого 2020

|-
|colspan="6" style="background-color:#97DEFF"|4/12 лютого 2020

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Португалії на soccerway 

2019–2020
Португалія
Португалія
2019 у португальському спорті
2020 у португальському спорті